

Patronyme 

 Alizée Minard, athlète française.
 Antoine Minard (1505-1559) magistrat français.
 Céline Minard, écrivain.
 Charles Joseph Minard (1781 - 1870), ingénieur et économiste français.
 Chris Minard, joueur de hockey sur glace canadien.
 Michel Minard, éditeur français.
 Philippe Minard, historien français contemporain.
 Ricky Minard, joueur de basket-ball américain.

Autres 
 Théâtre Minard à Gand (Belgique).